Desa Klotok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Klotok (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 112,12), Jawa Timur, 
 Desa Klotok (administrativ by i Indonesien, lat -7,24, long 112,45), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar